Il singolare del torneo di tennis Toray Pan Pacific Open 1983, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1983, ha avuto come vincitrice Lisa Bonder che ha battuto in finale Andrea Jaeger 6-2, 5-7, 6-1.

Teste di serie

 Chris Evert-Lloyd (secondo turno)
 Andrea Jaeger (finale)
 Kathy Horvath (semifinali)
 Mima Jaušovec (secondo turno)

 Ivanna Madruga-Osses (secondo turno)
 Alycia Moulton (semifinali)
 Assente
 Anne White (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Toray Pan Pacific Open 1983